2 miejscowości w Polsce: 
 Budziszów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Kostomłoty 
 Budziszów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kobierzyce

Zobacz też: Budziszów Mały, Budziszów Wielki